Ситония может означать:
 Ситония — полуостров.
 Ситония (дим) — община (дим) в Греции.